O’Mahony oder O’Mahoney, kurz Mahony oder Mahoney steht für:

Name
 O’Mahony (Name), dort auch O’Mahoney, Mahony und Mahoney, irischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Orte
 Mahoney Lake, ein Salzsee in der Nähe der Okanagan Falls am Südende des Skaha Lake in British Columbia
 Mahoney’s Corner, eine Gemeinde der kanadischen Provinz Nova Scotia

Sonstiges
 Beck-Mahoney Sorceress (Zauberin), ein Renn-Doppeldecker-Flugzeug
 Benjamin–Bona–Mahony-Gleichung (BBM), eine nichtlineare partielle Differentialgleichung
 Mahoney-Tabellen, ein Leitfaden für klimagerechtes Bauen in der Architektur